Lerche ("alondra"):
 Heinkel "Lerche", el nombre de un conjunto de estudios de viabilidad realizados en Alemania;
 el Datwyler Bucker/Dubs Lerche R-180, un biplano acrobático suizo mono-biplaza;
 la Leipziger Lerche, una especie de torta o pastel muy tradicional de la ciudad y alrededores de Leipzig;
 Lerchea, un género con 17 especies de plantas con flores perteneciente a la familia de las rubiáceas;
 Lerchea maritima

Apellido 
 Sondre Lerche (º 1982, Bergen), un cantante, compositor y guitarrista noruego;
 Arnfried Lerche (º 1952), actor alemán;
 Doris Lerche (º 1945, Münster), dibujante, escritor y actriz alemana;
 Julius Lerche (1836, Nordhausen – 1914, Nordhausen), jurista y un miembro del Reichstag alemán;
 Pauliina Lerche, ne Luukkanen (º 1974, Rääkkylä), músico (voz, acordeón, kantele, violín, Deltar) y compositor finlandés;
 Vincent Stoltenberg Lerche (1837, Tønsberg – 1892), pintor noruego.

Referencias